Die Gruppe C der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 umfasste Australien, Irland, Italien, Russland und die USA. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 11. September und dem 2. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten NZST (UTC+12, ab 25. September UTC+13 wegen Sommerzeit)

Australien – Italien

Irland – USA

Russland – USA

Australien – Irland

Italien – Russland

Australien – USA

Irland – Russland

Italien – USA

Australien – Russland

Irland – Italien

Weblinks 

 Offizielle Website

C